Gopalakrishnan ist der Familienname folgender Personen:

 Adoor Gopalakrishnan (* 1941), indischer Filmregisseur
 K. S. Gopalakrishnan (1929–2015), indischer Filmregisseur
 M. S. Gopalakrishnan († 2013), indischer Violinist